Амфиарай — персонаж древнегреческой мифологии.
 «Амфиарай» — трагедия Софокла.
 (10247) Амфиарай — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.